Paramecynostomum är ett släkte av plattmaskar. Paramecynostomum ingår i familjen Mecynostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Paramecynostomum